Il torneo di doppio femminile dell'Australian Open 1997 è stato vinto da Martina Hingis e Nataša Zvereva (tds n. 4). In finale hanno sconfitto Lindsay Davenport e Lisa Raymond (tds n. 3) con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Larisa Neiland /  Helena Suková (semifinali)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (finale)
 Martina Hingis /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Mary Joe Fernández (secondo turno)
 Lori McNeil /  Linda Wild (terzo turno)
 Chanda Rubin /  Brenda Schultz (terzo turno)

 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (secondo turno) 
 Kristie Boogert /  Irina Spîrlea (primo turno) 
 Amy Frazier /  Kimberly Po-Messerli (secondo turno) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (quarti di finale) 
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (secondo turno) 
 Alexia Dechaume-Balleret /  Sandrine Testud (primo turno) 
 Alexandra Fusai /  Mercedes Paz (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1997